Staudt bezeichnet:

 eine Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, siehe Staudt
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (30417) Staudt

Staudt ist der Familienname folgender Personen:
 Cassis B Staudt (* 1969), deutsche Filmkomponistin
 Eduard Staudt (Nürnberg–1976), deutscher Politiker
 Elisabeth von Staudt, Geburtsname von Elisabeth Klein (1901–198), deutsche Waldorfpädagogin und Autorin 
 Erdmann Staudt, Lebkuchen-Fabrikant; Firma: Heinrich Haeberlein in Nürnberg
 Erich Staudt (1941–2002), deutscher Hochschullehrer und Begründer der betriebswirtschaftlichen Innovationsforschung in Deutschland.
 Erwin Staudt (* 1948), deutscher Manager und war von 2003 bis 2011 hauptamtlicher Präsident des VfB Stuttgart
 Franz Staudt (* 1946), deutscher Kinderarzt
 
 Herwarth Staudt (1924–1994), deutscher Fotograf der Nachkriegszeit
 Johann Bernhard Staudt (1654–1712), österreichischer Komponist

 Klaus Staudt (* 1932), deutscher Maler
 Linda Staudt (* 1958), kanadische Marathonläuferin
 Reinhold Staudt (1928–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Richard Staudt (1888–1955), argentinischer Unternehmer
 Sebastian Staudt (* 1988), deutscher Eishockeytorwart
 Thomas Staudt (* 1974), deutscher Politiker
 Viktor Staudt (1969–2019), niederländischer Jurist und Autor
 Wilhelm von Staudt (1825–1917), bayerischer General der Infanterie 

Siehe auch:
 Karl-Georg-Christian-von-Staudt-Preis, deutscher Mathematikerpreis
 Stauth
 Staut
 Staud
 Stout (Begriffsklärung)